Прва лига Србије у сезони 2011/12. је шесто такмичење организовано под овим именом од стране Фудбалског савеза Србије од оснивања лиге 2006. и то је други степен такмичења у Србији.

У сезони 2010/11. из лиге су испали Земун, Биг Бул Раднички из Шида и Динамо из Врања као најлошије пласирани у претходној сезони, и БАСК који је након одустајања од такмичења у Јелен Суперлиги Србије пребачен у Српску лигу Београд, што је спасило од испадања Колубару. У лигу су се пласирала четири нова клуба, а то су: Раднички из Ниша, Доњи Срем из Пећинаца, Слога из Краљева и Младеновац. Из Суперлиге Србије су испали Инђија и Чукарички из Београда, а у виши ранг такмичења су прешли Раднички 1923 из Крагујевца и Нови Пазар, својеврсном фузијом са првопласираним из претходне сезоне (БАСК).

Два прволасиран клуба ће у следећој сезони играти у Суперлиги Србије на чије место долазе два наслабије пласирана тима Суперлиге из текуће сезоне, док ће четири најслабије пласирана тима испасти у одговарајуће Српске лиге а уместо њих, у следећој сезони ће играти победници српских лига Београд, Војводина, Запад и Исток.

Састав Прве лиге Србије у сезони 2011/12.

Резултати 
Домаћини су наведени у левој колони.

Резултати по колима

Легенда

Табела и статистика

Легенда

Позиције на табели по колима

Листа стрелаца

Јавне опомене и искључења 

Сваки жути картон доноси један, а сваки црвени 3 поена.

Спољашње везе 

 Званични сајт - prvaligasrbije.com
 Сезона 2011/12 на srbijasport.net
 Сезона 2011/12 на soccerway.com

Прва лига Србије у фудбалу
Прва лига